Basin City (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
Basin City, de fictieve stad uit de stripserie Sin City